Bob Bennett – cantautore statunitense
Bob Bennett (Robert Foster Bennett) – politico statunitense 
Robert Bennett – atleta statunitense
Robert Bennett – aracnologo canadese, attivo fra il 1984 e il 2007
Robert Bennett – nuotatore statunitense
Robert Frederick Bennett – avvocato e politico statunitense
Robert Russell Bennett – compositore statunitense